Власик — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Власик, Марк-Эдуар (род. 1987) — канадский хоккеист хорватского происхождения, защитник.
 Власик, Николай Сидорович (1896—1967) — сотрудник органов государственной безопасности СССР, начальник охраны Сталина.